Xscape bezeichnet:

 Xscape (Band), US-amerikanische R&B-Gesangsquartett
 Xscape (Album), Album von Michael Jackson
 Xscape (Lied), Lied von Michael Jackson